Nemzetközi Pénzügyi Társaság (angolul: International Finance Corporation), a Világbank csoport tagja
 IFC Films, amerikai filmstúdió